Флаг муниципального образования Свобо́дное сельское поселение Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 сентября 2011 года решением Совета Свободного сельского поселения № 73 и 29 марта 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7584.

Флаг Свободного сельского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Свободного сельского поселения в жёлтом, зелёном и голубом цвете».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле вверху — две золотые утки, летящие косвенно вверх и врозь с распростёртыми крыльями, внизу — зелёная земля, обременённая четырьмя снопами того же металла, поставленными в дугу, сообразно щиту».

Обоснование символики 
Хутор Никитский был основан в 1916 году при выделении земель от станицы Гривенской. А уже в 1918 году в честь установления Советской власти хутор был переименован в Свободный. На флаге фигуры летящих птиц аллегорически указывают на название муниципального образования — Свободное.

Символика снопов многозначна:

— хлебные снопы символизируют основу экономики муниципального образования — сельское хозяйство, местные жители с большим успехом выращивают зерновые культуры.

— четыре снопа аллегорически показывают четыре хутора, вошедшие в состав единого муниципального образования: Свободный, Курчанский, Хорошилов, Занко.

— сноп — традиционный символ единства, сплочённости, крепости в общем деле.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта, солнечного тепла

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений, цвет бескрайнего неба.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Примечания